Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Bay (Bay County) :
 Comté de Bay, situé dans l'État de Floride ;
 Comté de Bay, situé dans l'État du Michigan.